Endothiella — рід грибів родини Cryphonectriaceae. Назва вперше опублікована 1906 року.

Класифікація 
До роду Endothiella відносять 22 видів:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1906. Notae mycologicae. Series VII. Annales Mycologici. 4(3):273-278 - P.273

Роди грибів
Сордаріоміцети